Molekulska formula -{C21H22O9}- se može odnositi na:

 Alojin
 Likviritin
 Natsudaidain